Strmca (Bloke, Slovenija), naselje u općini Bloke, Slovenija
 Strmca (Postojna, Slovenija), naselje u općini Postojna, Slovenija
 Strmca (Laško, Slovenija), naselje u općini Laško, Slovenija